Nirk ist der Familienname folgender Personen:

 Endel Nirk (1925–2018), estnischer Literaturwissenschaftler, Kritiker und Prosaist
 Rudolf Nirk (1922–2010), deutscher Jurist und Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof